Alfred Guillard (1810-1880) – pittore e museologo francese
 Arthur Holland (1922-1987) – arbitro di calcio inglese
 Melvin Guillard (1983) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Nicolas-François Guillard (1752-1814) – librettista francese
 Zachary Brault-Guillard (1998) – calciatore canadese